MZA steht für:
 Madrid-Zaragoza-Alicante, eine spanische Bahngesellschaft
 Method Man (* 1971), eines der Pseudonyme des US-amerikanischen Rappers
 Muzaffarnagar, IATA-Code des indischen Flughafens
 MZA-Verlag, ein deutscher Verlag
 Meteorologische Zentralanstalt, heute Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
 Meyer-Zweiradtechnik Ahnatal, einem Hersteller für Ersatzteile für Simson-Fahrzeuge

MZ-A steht für:
 Provinz Niassa, ISO-3166-2-Code der Provinz in Mosambik

MZA